Says, une ancienne commune suisse du canton des Grisons.

 René Resciniti de Says (1951-2012), un militant nationaliste français.

Voir aussi 
 Charlie Says, un film américain réalisé par Mary Harron, sorti en 2018
 Duchess Says, un groupe de musique électro-rock alternatif de Montréal (Québec)
 , la version anglophone du jeu Jacques a dit et le titre de plusieurs oeuvres
 , le titre de plusieurs oeuvres